Ко́ркино () — деревня в Колтушском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области.

Название 
«Korkki» по-фински означает — «пробка».

История 
Первое картографическое упоминание деревни — селение Korkina на карте Карелии, составленной после взятия Кексгольма в 1580 году.

Деревня упоминается в наиболее старых из сохранившихся церковных регистрационных книгах Колтушского лютеранского прихода, начиная с 1745 года.

КОРКИНА — деревня, графа Остерман-Толстого, по просёлкам, 8 дворов, 22 души м. п. (1856 год)

МЫЗА КОРКИНО — имение И. А. Попова, при Коркино 1 двор, 2 м. п.
КОРКИН — посёлок, имение купца Н. А. Алексеева, при о. Коркино 2 дома, 8 м. п., 6 ж. п., всего 14 чел.
КОРКИНО — мыза, имение М. Р. Трегубовой при о. Коркино 1 двор, 2 м. п., 1 ж. п., всего 3 чел.
КОРКИНО (ПУККИ, имение КОЗЛЫ) — починок семейства Пукки, около о. Коркина 1 двор, 8 м. п., 7 ж. п., всего 15 чел. смежен с имениями Трегубовой и Ухина. (1896 год)

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Колтушской волости 2-го стана Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии.

КОРКИНО — деревня Каннистского сельсовета, 16 хозяйств, 66 душ.
Из них: русских — 1 хозяйство, 2 души; финнов-ингерманландцев — 1 хозяйство, 4 души; финнов-суоми — 12 хозяйств, 51 душа; эстов — 1 хозяйство, 2 души; карел — 1 хозяйство, 7 душ; (1926 год)

По административным данным 1933 года, деревня Коркино относилась к Колтушскому финскому национальному сельсовету.

КОРКИНО — деревня Колтушского сельсовета, 73 чел. (1939 год)

В 1940 году деревня насчитывала 10 дворов.

В годы Великой Отечественной войны в деревне стоял батальон связи.

До 1942 года — место компактного проживания ингерманландских финнов.

Рядом с деревней у Коркинского озера находился штаб 67-й армии Ленинградского фронта, которой командовал генерал-лейтенант Михаил Павлович Духанов.

В годы войны в деревне располагался полевой подвижный госпиталь № 819.

По данным 1966, 1973 и 1990 годов деревня Коркино входила в состав Колтушского сельсовета.

В 1997 году в деревне проживали 16 человек, в 2002 году — 9 человек (русских — 78%), в 2007 году — 24.

География 
Находится в южной части района на восточной оконечности Колтушской возвышенности на автодороге  (Колтуши — Коркино).

Рядом с деревней располагаются 2 озера: 1-е Коркинское озеро — популярное место отдыха, въезд платный, в озере водятся раки, в 2005 году для спортивной рыбалки в озеро была запущена форель; 2-е Коркинское озеро — маленькое озеро, официально непригодное для купания.

Расстояние до административного центра поселения 4 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Заневский Пост — 14 км.

Демография

Инфраструктура 
Через деревню проходит дорога Бор — Озерки.

Деревня закреплена за МОУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. ак. И. П. Павлова».

Над озером проходит ЛЭП Всеволожск — Тавры.

Фото

Улицы 
Дорожная, Лесная, Моховая, Сергиевская.

Примечания 

Населённые пункты Всеволожского района
Мызы Ингрии